Сантьяго-Папаскьяро ()  —   город в Мексике, входит в штат Дуранго. Население 43 579 человек.

История
Город основан в 1597 году .

Ссылки

Города Дуранго